De Grand Prix-wegrace van Valencia 2022 was de twintigste en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 6 november 2022 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Francesco Bagnaia werd gekroond tot kampioen in de MotoGP met een negende plaats in de race. Dit was genoeg om zijn laatste concurrent Fabio Quartararo, die vierde werd, voor te blijven in de stand. Augusto Fernández werd gekroond tot kampioen in de Moto2 met een tweede plaats in de race. Dit was genoeg om zijn laatste concurrent Ai Ogura, die de finish niet haalde, voor te blijven in de stand.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Eindstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Valencia